Абба́сов (, , ) — распространённая азербайджанская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Аббасов, Аббас Айдын оглы (род. 1949) — депутат Милли Меджлиса (1990—1995), первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики (1992—2006).
 Аббасов, Абдулихат Умарович (1929—1996) — контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Аббасов, Абульфат Расим оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Аббасов, Агиль Магомед оглы (род. 1953) — депутат Милли Меджлиса, поэт, писатель, журналист.
 Аббасов, Азат Зиннатович (1925—2006) — татарский советский оперный певец.
 Аббасов, Айдын Аббас оглы (род. 1976) — депутат Милли Меджлиса.
 Аббасов, Айхан Ферзух оглы (род. 1981) — азербайджанский футболист.
 Аббасов, Аким Али оглы (1911—1992) — советский военачальник и государственный деятель, генерал-майор.
 Аббасов, Аладдин Аслан оглы (1922—2014) — советский и азербайджанский актёр.
 Аббасов, Али Мамед оглы (род. 1953) — азербайджанский общественный и политический деятель.
 Аббасов, Амирхан Союн оглы — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Аббасов, Ашраф Джалал оглы (1920—1992) — азербайджанский советский композитор.
 Аббасов, Багман Аббас оглы (1890—1958) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Аббасов, Балаоглан Мирзага оглы (1919—1942) — советский снайпер, участник ВОВ.
 Аббасов, Вахид Вагиф оглы (род. 1997) — российский и сербский боксёр-любитель и профессионал, чемпион Европы (2022).
 Аббасов, Векил Гаджага оглы (род. 1939) — советский бурильщик, первый полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Аббасов, Гаджи Ага Муталиб оглы (1888—1975) — азербайджанский советский актёр театра.
 Аббасов, Гюндуз Шамсаддин оглы (1930—1995) — советский и азербайджанский актёр, библиотекарь и редактор.
 Аббасов, Джалал Энвер оглы (род. 1979) — азербайджанский певец, музыкальный продюсер.
 Аббасов, Джафархан Аббас оглы (1903—1965) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Аббасов, Зульфигар Кули оглы (1940—2022) — театральный режиссёр и драматург.
 Аббасов, Инглаб Лятиф оглы (род. 1929) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Аббасов, Ислам Азим оглы (род. 1996) — азербайджанский борец греко-римского стиля.
 Аббасов, Кямран Алимджанович (род. 1993) — киргизский и российский боец смешанных боевых искусств.
 Аббасов, Мехти Юсиф оглы (1960—1992) — национальный Герой Азербайджана.
 Аббасов, Мирабдулла Мирявер оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист.
 Аббасов, Мирза Али (1874—1943) — азербайджанский актёр театра.
 Аббасов, Мирзали (1886—1957) — азербайджанский офтальмолог.
 Аббасов, Мирсахиб Мирявер оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Аббасов, Мовсум Насир оглы (1922—1990) — тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Аббасов, Надир Худуш оглы (род. 1925) — первый секретарь Сальянского райкома Компартии Азербайджана, Герой Социалистического Труда.
 Аббасов, Намиг Рашид оглы (род. 1940) — азербайджанский государственный деятель, министр национальной безопасности Азербайджана.
 Аббасов, Нариман Агахан оглы (род. 1994) — азербайджанский боец смешанных единоборств.
 Аббасов, Пулат Аббасович (1945—2023) — российский учёный в области строительства оснований и фундаментов.
 Аббасов, Рамазан Фазиль оглы (род. 1983) — азербайджанский футболист.
 
 Аббасов, Самир Рамазан оглы (род. 1978) — азербайджанский футболист.
 
 Аббасов, Урфан Агамехти оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Аббасов, Фарзали Гатам оглы (род. 1932) — колхозник, депутат Верховного Совета СССР.
 Аббасов, Фарид Ханлар оглы (род. 1979) — азербайджанский шахматист.
 Аббасов, Фуад Малик оглы (род. 1976) — азербайджанский и турецкий журналист и политолог.
 Аббасов, Шамсудин Али оглы (род. 1966) — советский борец греко-римского стиля, чемпион СССР.
 Аббасов, Шухрат Салихович (1931—2018) — советский, узбекский кинорежиссёр и сценарист, актёр, педагог.
 Аббасов, Эльбрус Осман оглы (1950—2020) — советский футболист, азербайджанский тренер, функционер.
 Аббасов, Яшар Исаг оглы (род. 1955) — народный депутат СССР.



См. также

Примечания